Heinsheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Heinsheimer (1897–1958), deutscher expressionistischer, später realistischer Maler, Sohn von Karl Heinsheimer
 Hans Heinsheimer (1900–1993), österreichischer Musikverleger, Autor und Journalist, Neffe von Karl Heinsheimer
 Karl Heinsheimer (1869–1929), deutscher Zivilrechtler und Professor der Universität Heidelberg, Sohn von Max Heinsheimer
 Max Heinsheimer (1832–1892), deutscher Rechtsgelehrter und Oberlandesgerichtsrat
 Uri Yadin, geboren als Rudolf Heinsheimer, (1908–1985), israelischer Jurist, Neffe von Karl Heinsheimer